Кубок Азии по футболу среди женщин 2010 года — семнадцатый по счету футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 19 по 30 мая 2010 года в Китае. Победителем турнира в 1-ый раз стала сборная Австралии, обыгравшая в финале по пенальти 5-4 при счете 1-1 КНДР.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Кубки Азии по футболу среди женщин
Спорт в Китае в 2010 году